

Обляси — село в гміні Яновець Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Обляси — село в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства